Во Ван Кьет (настоящее имя Фан Ван Хоа, 23 ноября 1922 в провинции Виньлонг, Кохинхина, Французский Индокитай — 11 июня 2008, Сингапур) — вьетнамский политический деятель, премьер-министр СРВ (1991—1997). Также был известен под псевдонимом Шау Зан.

Биография 
Родился в крестьянской семье.
 1939 г. вступил в Коммунистическую партию Индокитая. Участник антиколониального молодёжного движения.
 1946—1954 гг. — участник войны против французских колонизаторов.

С 1960 г. — кандидат в члены ЦК Коммунистической партии Вьетнама, с 1972 г. — член ЦК КПВ. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПВ (1976—1982). 

Во время Вьетнамской войны был членом комитета южного бюро ПТВ в Южном Вьетнаме.

В 1976 г. — после победы в гражданской войне Северного Вьетнама — первый секретарь городского комитета КПВ г. Хошимин.

 1982—1987 гг. — заместитель премьер-министра, председатель Госплана СРВ.
 1987—1988 гг. — первый заместитель премьер-министра.
 март-июнь 1988 г. — и.о. председателя Совета Министров СРВ. На выборах председателя Совета Министров 22 июня в Национальном собрании получил 36% голосов (избран До Мыой)).
 1991—1992 гг. — председатель Совета Министров СРВ.
 1992—1997 гг. — премьер-министр Социалистической Республики Вьетнам.
 1997—2001 гг. — консультант Политбюро ЦК КПВ.

Член Политбюро ЦК КПВ (1982—1997).

С 2001 года находился на пенсии.

3 июня 2008 года Во Ван Кьет был госпитализирован в сингапурскую больницу Mount Elizabeth, где скончался 11 июня в возрасте 85 лет.

Образ в кино 
 «Освобождение Сайгона» (2005) - показана деятельность Шау Зана в Южном Вьетнаме на последней стадии Вьетнамской войны в 1975 году.

Примечания

Ссылки 
 http://www.vietnamrussia.ru/news_58.htm

Премьер-министры Вьетнама
Вице-премьеры Вьетнама
Революционеры Вьетнама
Депутаты Национального собрания Вьетнама
Википедия:Персоналии, не категоризованные по месту рождения